

Droit 
 en droit, un testament est l'acte écrit dans lequel une personne indique la manière dont ses biens seront distribués après son décès.
voir aussi : testament en droit français
 par extension, un testament spirituel se définit comme .

Religion 
 Ancien Testament
 Nouveau Testament

Musique 
 Testament Records est une compagnie de disques américaine active de 1963 à 1977.
 Le Testament est une chanson de Léo Ferré, publiée en 1969 sur son album L'Été 68.
 Testament est un groupe de thrash metal américain, fondé en 1983.
 Testament est le label d'une compagnie de disque indépendante britannique, fondé en 1990.

Littérature 
 Le Testament est un ensemble de poésies écrites par François Villon.
 Le Testament est une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1882.
 Testament phonographe est un recueil de poésie et de chansons de Léo Ferré paru en 1980.
 Le Testament des abeilles est un roman policier de Natacha Calestrémé paru en 2011.
 Testament est un roman de Vickie Gendreau paru en 2012.

Cinéma 
 Testament est un film américain réalisé par Lynne Littman en 1983. Le titre en version française est : Le Dernier testament.

Théâtre 
 Testament est l'adaptation au théâtre d'Éric Jean du roman éponyme de Vickie Gendreau.

Bande dessinée 
 Testament est le titre du premier tome de la série de bande dessinée Le Maître de jeu.

Références